В одиночному розряді тенісного турніру San Diego Open 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Раффаелла Реджі-Конкато здобула титул, у фіналі перемігши Енн Мінтер 6-0, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Лорі Макніл (півфінал)
  Кейт Гомперт (чвертьфінал)
  Раффаелла Реджі-Конкато (Переможниця)
  Розалін Нідеффер (2-ге коло)
  Мелісса Гарні (2-ге коло)
  Робін Вайт (2-ге коло)
  Террі Фелпс (3-тє коло)
  Раффаелла Реджі-Конкато (півфінал)

 Венді Проса (2-ге коло)
 Алісія Молтон (1-ше коло)
 Ева Пфафф (1-ше коло)
 Маріанн Вердел-Вітмаєр (1-ше коло)
 Кеті Горват (3-тє коло)
 Мішелл Торрес (1-ше коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Southern California Open